

Forze armate
Missing in action o M.I.A. – usato dalle forze armate di lingua inglese per indicare i militari dispersi in azione.

Cinema
Rombo di tuono (Missing in action) – film statunitense del 1984 con Chuck Norris.
Rombo di tuono 2 (Missing in Action 2: The Beginning) – film del 1985  con Chuck Norris.
Rombo di tuono 3 (Braddock: Missing in Action III) – film del 1988 con Chuck Norris.

Informatica
M.I.A.: Missing in Action – videogioco arcade di genere Run and gun pubblicato dalla Konami nel 1989.

Musica
Missing in Action – album del 1996 di Ian Hunter.
 M.I.A. (Missing in Action) – Canzone del Gruppo Metal Avenged Sevenfold contenuta nell'album City of Evil